Toponímia:
 Hoboken (Nova Jersey), ciutat dels Estats Units
 Hoboken (Geòrgia), ciutat dels Estats Units
 Hoboken (Anvers), districte d'Anvers, a Bèlgica
 Persones: Anthony van Hoboken (1887–1983), musicòleg holandès
 Miscel·lània: catàleg Hoboken, compilació de les obres de Joseph Haydn feta per Anthony van Hoboken